Галицкий, Михаил:
 Галицкий, Михаил Борисович (род.1987) — журналист, политолог, социолог.
 Галицкий, Михаил Иосифович (1896—1970) — советский учёный-географ, отец Галицкого Виктора Михайловича.
 Галицкий, Михаил Олегович (род. 1953) — советский и российский актер театра, Народный артист Республики Татарстан (2005).